Poropoea är ett släkte av steklar som beskrevs av Förster 1851. Poropoea ingår i familjen hårstrimsteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Hårstrimsteklar
Poropoea